Jalass oder Jalaß ist der Familienname folgender Personen:
 Jan Jalass (* 1937), deutscher Politiker (SPD)
 René Jalaß (* 1983), deutscher Politiker (Die Linke)